Aleksandra Koncewicz – polska aktorka
 Maksim Koncewicz – rosyjski matematyk
 Ryszard Koncewicz – polski piłkarz, trener, działacz piłkarski, selekcjoner reprezentacji Polski
 Tomasz Tadeusz Koncewicz – adwokat, profesor UG

Zobacz też 
 Lalu Koncewicz, broda i miłość – zbiór opowiadań